Ulica Widok w Warszawie
 Ulica Widok we Wrocławiu

Widok